Stanisław Cygan – kapral 6 Pułku Piechoty Legionów, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Cygan – bombardier 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Cygan (ur. 1944) – polski trener piłkarski